Die Fußball-Bundesliga 2000/2001 war die elfte Spielzeit der Fußball-Bundesliga der Frauen. Der 1. FFC Frankfurt holte zum zweiten Mal den Meistertitel. Erstmals wurde der 1. FFC Turbine Potsdam Vizemeister. Beide Clubs sollten in den kommenden Jahren den deutschen Frauenfußball dominieren.

Saison 
Glück im Unglück hatten der FFC Heike Rheine und der 1. FC Saarbrücken. Als Vorletzter bzw. Letzter hätten die Clubs eigentlich absteigen müssen. Da die Sportfreunde Siegen keine Lizenz für die kommende Saison erhielten und der FFC Flaesheim-Hillen seine Mannschaft zurückzog, durfte man in der Bundesliga verbleiben. Die Hoffnungen der Flaesheimerinnen, durch einen Beitritt zum FC Schalke 04 die Bundesliga zu halten, zerschlugen sich. Mit dem SC Freiburg und dem Hamburger SV kehrten zwei ehemalige Bundesligisten in das Oberhaus zurück.

Abschlusstabelle 

|-style="background:#ccffcc;"
|1.||align="left"|1. FFC Frankfurt (P)||22||17||3||2||81:17||+64||54
|- 
|2.||align="left"|1. FFC Turbine Potsdam||22||13||5||4||63:17||+46||44
|- 
|3.||align="left"|FCR Duisburg 55 (M)||22||12||4||6||43:39||+4||40
|- 
|4.||align="left"|FFC Brauweiler Pulheim  ||22||12||1||9||56:32||+24||37
|-style="background:#ffcccc;"
|5.||align="left"|FFC Flaesheim-Hillen||22||9||6||7||30:25||+5||33
|- 
|6.||align="left"|Bayern München (N)||22||10||3||9||45:52||−7||33
|- 
|7.||align="left"|FSV Frankfurt||22||7||7||8||28:37||−9||28
|-style="background:#ffcccc;"
|8.||align="left"|Sportfreunde Siegen||22||7||5||10||28:46||−18||26
|- 
|9.||align="left"|SC 07 Bad Neuenahr||22||7||5||10||36:55||−19||26
|- 
|10.||align="left"|WSV Wolfsburg||22||5||5||12||30:48||−18||20
|- 
|11.||align="left"|FFC Heike Rheine (N)||22||5||5||12||28:52||−24||20
|- 
|12.||align="left"|1. FC Saarbrücken||22||2||3||17||18:66||−48||9
|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Statistik 
Torschützenkönigin wurde Birgit Prinz mit 24 Treffern. Insgesamt fielen 486 Tore, genau ein Tor weniger als in der Vorsaison. Der Schnitt sank von 3,69 auf 3,68. Am letzten Spieltag erzielte Inka Grings (FCR Duisburg 55) beim 7:1-Sieg über den 1. FC Saarbrücken alleine fünf Tore. 36.040 Zuschauer sahen die Partien, was einen Rückgang von ca. 900 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Schnitt sank auf 273.

Torschützenliste

Zuschauer

Meistermannschaft

Aufstiegsrunde 
Die grün markierten Mannschaften schafften den Aufstieg.

|-style="background:#ccffcc;"
|1.||align="left"|Hamburger SV||4||3||1||0||15:2||+13||10
|-style="background:#ccffcc;"
|2.||align="left"|SC Freiburg||4||3||1||0||8:2||+6||10
|- 
|3.||align="left"|Tennis Borussia Berlin||4||2||0||2||10:8||+2||6
|- 
|4.||align="left"|SpVgg Oberaußem-Fortuna||4||1||0||3||6:17||−11||3
|- 
|5.||align="left"|TuS Niederkirchen (A)||4||0||0||4||2:12||−10||0
|}

Weblinks 
 Seite des DFB zur Saison 2000/01

2000/01
Fußballsaison 2000/01